ARS:
 Автономно реплицирующаяся последовательность (, ARS) — последовательность ДНК генома дрожжей, содержащая ориджин (точку начала репликации, ori).
 Код ISO 4217 Аргентинского песо.
 Ars Technica — новостное и аналитическое интернет-издание